Не следует путать этот термин с терминами Гесс и Гессен.
Ге́ссе (Хе́ссе; ) — немецкая фамилия. Образована от названия древнегерманского племени гессы.

Известные носители 
 Гессе, Август Фёдорович (1837—1916) — псковский предприниматель и благотворитель.
 Гессе, Герман (1877—1962) — немецко-швейцарский писатель и художник.
 Гессе, Густав (1931—2001) — военно-морской деятель ГДР, вице-адмирал.
 Гессе, Ева (1936—1970) — американская художница и скульптор-абстракционист.
 Гессе, Иван Христианович (Крестьянович) (1756—1816) — генерал-лейтенант русской императорской армии, Московский комендант.
 Гессе, Карл Фёдорович (1788—1842) — русский генерал-лейтенант, участник Наполеоновских войн и покорения Кавказа.
 Гессе, Людвиг Отто (1811—1874) — немецкий математик.
 Гессе, Людвиг Фердинанд (1795—1876) — немецкий архитектор, работавший в Берлине и Потсдаме.
 Гессе, Наталия Викторовна (1914—1998) — советская детская писательница и переводчица.
 Гессе, Николай Павлович (1829—1893) — киевский губернатор.
 Гессе, Павел Иванович (1801—1880) — полтавский и черниговский губернатор.
 Гессе, Пётр Павлович (1846—1905) — дворцовый комендант императора Николая II, генерал-лейтенант.
 Гессе, Рихард (1868—1944) — немецкий зоолог.
 Гессе, Рудольф (1844—1912) — немецкий ботаник и миколог.
 Гессе, Эрик Романович (1883—1938) — советский хирург, доктор медицинских наук, профессор.
 Гессе-Вартегг, Эрнст фон (1854—1918) — австрийский дипломат, писатель и путешественник.

 Хессе, Адольф Фридрих (1809—1863) — немецкий композитор и органист.
 Хессе, Захариас (1670—1730) — доктор юридических наук, первый бургомистр города Кенигсберга.
 Хессе, Мэри Бренда (1924—2016) — английский философ и историк науки.
 Хессе, Юдит (нем. Judith Hesse; род. 1982) — немецкая конькобежка.

Термины, образованные от фамилии 
 Глазки Гессе — светочувствительные органы, расположенные в ткани нервной трубки ланцетника. Описаны Р. Гессе.
 Гессиан функции — определитель, элементы которого суть вторые частные производные от дважды дифференцируемой функции  переменных.

Примечания